Куп УЕФА 1984/85.  је била 14. сезона такмичења под окриљем УЕФЕ у ком су наступали клубови из најјаче лиге сваке европске земље који се нису пласирали у Куп европских шампиона и Куп победника купова.

Такмичење је почело 18. септембра 1984. и завршило се финалним двомечом одиграним 8. и 22. маја 1985.

Учествовала су 64 клуба из 31 националног савеза. Није било представника Албаније.

Прво коло 
Прве утакмице су игране од 18. до 20. септембра, а реванш утакмице од 1. до 3. октобра 1984.

|}

Друго коло 
Прве утакмице су игране 24. октобра, а реванш утакмице 7. новембра 1984.

|}

Треће коло 
Прве утакмице су игране 28. новембра, а реванш утакмице 12. децембра 1984.

|}

Четвртфинале 
Прве утакмице су игране 6. марта, а реванш утакмице 20. марта 1985.

|}

Полуфинале 
Прве утакмице су игране 10. априла, а реванш утакмице 24. априла 1985.

|}

Финале

Прва утакмица

Друга утакмица

Види још 
 Лига шампиона 1984/85.
 Куп победника купова 1984/85.

Референце

Спољашње везе 

 Сезона 1984/85. на сајту УЕФА

Сезоне Купа УЕФА
Сезона 1984/85. у УЕФА такмичењима